La loi fondamentale d'un État désigne sa constitution, parfois pour en indiquer le caractère provisoire.

Au singulier
 Loi fondamentale de la Hongrie
 Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne pour la constitution allemande de 1949 (Grundgesetz) ;
 pour les constitutions des régions administratives spéciales en Chine (基本法, Jībénfǎ) ou en Corée du Nord (기본법, Kibonpŏp) :
 Loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong ;
 Loi fondamentale de la région administrative spéciale de Macao ;
 Loi fondamentale de la région administrative spéciale de Sinuiju ;
 Loi fondamentale du Royaume des Pays-Bas pour la constitution néerlandaise de 1815 (Grondwet).

Au pluriel
 Lois fondamentales du royaume de France pour les coutumes auxquelles étaient soumis les rois de France ;
 Lois fondamentales de l'État (Royaume) pour la constitution (Leyes Fundamentales del Ėstado (Reino)) de l’Espagne franquiste ;
 Lois fondamentales russes de 1906 pour la constitution promulguée par le tsar Nicolas II en 1906 ;
 Lois fondamentales d'Israël pour les textes constitutionnels israéliens, formant progressivement une constitution de fait ;
 Lois fondamentales du Royaume de Suède pour les quatre textes formant la constitution suédoise (Grundlagar).